Cascinetta ima više značenja:
 Cascinetta, Alessandria
 Cascinetta, Asti
 Cascinetta, Cuneo
 Cascinetta, Lodi
 Cascinetta, Novara
 Cascinetta, Pavia
 Cascinetta, Torino